Раиса Иванченко:
 Иванченко, Раиса Васильевна (род. 1940) — доярка, Герой Социалистического Труда.
 Иванченко, Раиса Петровна (род. 1934) — писатель, историк.